

Astronomia
 89735 Tommei – asteroide della fascia principale

Persone
 Fausto Tommei – attore e doppiatore italiano
 Stevan Tommei – calciatore italiano
 Ugo Tommei – scrittore italiano